Aldgate, quartier d'Adelaïde, en Australie ;
 Aldgate, quartier de Londres ;
 Aldgate, station du métro de Londres, dans le quartier Aldgate ;
 Aldgate East, station du métro de Londres, dans le quartier Aldgate ;
 Aldgate ancienne porte de la Cité de Londres et qui a laissé place au quartier Aldgate.